Le Mystérieux Docteur Cornélius, roman feuilleton de Gustave Le Rouge ;
Le Mystérieux Docteur Cornélius, feuilleton radiodiffusé, de décembre 1977 à février 1978 ;
Le Mystérieux Docteur Cornélius, feuilleton télévisé, diffusé en 1984.